Westside Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Westside Historic District (Georgia), NRHP-ID 11000264
 Westside Historic District (Massachusetts), NRHP-ID 00000793

Siehe auch:
 West Side Historic District